Cirrus har flere betydninger:
 Cirrussky – en type sky
 Cirrus Airlines – et tysk flyselskab
 Cirrus Aero-Engines – en tidligere britisk flyproducent
 Cirrus (band) - et amerikansk big beat-band